Chuma bezeichnet:

 Chuma (La Paz), Ort in Bolivien
 Municipio Chuma, Gemeinde in Bolivien
 Chuma (Hualong), Gemeinde in der chinesischen Provinz Qinghai